Das Austrian Darts Open 2019 war das fünfte Turnier der European Darts Tour 2019, welche im Rahmen der PDC Pro Tour 2019 ausgetragen wurde. Es war die insgesamt siebte Austragung der Austrian Darts Open. Austragungsort war erneut die Steiermarkhalle in Premstätten, einem Vorort von Graz.

Titelverteidiger Jonny Clayton aus Wales scheiterte bereits in seiner ersten Runde am Polen Tytus Kanik. Den Titel errang der Niederländer Michael van Gerwen, nachdem er im Finale den Engländer Ian White mit 8:7 legs schlagen konnte.

Format 

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. In den ersten fünf Runden wurde im Modus best of 11 legs, im Halbfinale im Modus best of 13 legs und im Finale im Modus best of 15 legs gespielt.

Preisgeld 

Beim Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeld ausgeschüttet.

Teilnehmer 

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Gerwyn Price
  Ian White
  Daryl Gurney
  Adrian Lewis
  Rob Cross
  Mensur Suljović
  Peter Wright
  Jonny Clayton
  James Wade
  Michael Smith
  Dave Chisnall
  Joe Cullen
  Max Hopp
  Ricky Evans
  Darren Webster

Sieger des UK Qualifier
  Mervyn King
  Andrew Gilding
  Steve Beaton
  Devon Petersen
  Stephen Bunting
  Conan Whitehead
  Steve Lennon
  Jamie Bain
  John Henderson
  Mark Webster
  Keegan Brown
  Nathan Aspinall
  Chris Dobey
  Ross Smith
  Mark Barilli
  Jamie Hughes
  Ryan Searle
  Mark Wilson

Sieger des European Qualifier
  Darius Labanauskas
  Raymond van Barneveld
  Dirk van Duijvenbode
  Tytus Kanik
  Jeffrey de Zwaan
  Kim Huybrechts

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Patrick van den Boogaard
  Diogo Portela

Sieger des Host Nation Qualifier
  Dietmar Burger
  Michael Rasztovits
  Benjamin Fasching
  Patrick Tringler

Nordic & Baltic Qualifier
  Johan Engström

East Europe Qualifier
  Boris Kolzow

Turnierverlauf

Weblinks 

 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2019
European Darts Tour 2019
Sportveranstaltung in Premstätten